

Топоніми 
Цукуба — місто в Японії, в префектурі Ібаракі.
Цукуба — повіт в Японії, в префектурі Ібаракі.
Цукуба — гора в Японії, в префектурі Ібаракі.

Персоналії 
Цукуба — японське прізвище.

Інше 
Університет Цукуба — університет в Японії, в префектурі Ібаракі.
7788 Цукуба — астероїд головного поясу